

Mobilier
 Un baquet est un récipient en bois, plus large que haut, et assemblé exactement comme un demi-tonneau.

Automobile
 Un siège-baquet, communément appelé baquet, est un siège individuel en forme de fauteuil qui épouse bien le corps.

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Dean Baquet, journaliste américain.
 George Baquet, (1883-1949), clarinettiste et saxophoniste américain ;
 Grégori Baquet (1970-), acteur, chanteur, musicien, réalisateur et metteur en scène français ;
 Judicaël Baquet (1982-), rugbyman ;
 Louis Henry Auguste Baquet, (1858-1923), général de division français ;

 Maurice Baquet (1911-2005), violoncelliste virtuose, alpiniste, acteur de théâtre et de cinéma français ;
 Maurice Baquet (1897-1965), entraîneur de sport, professeur d'éducation physique puis à l'institut national du sport (INS) ;

Navigation
 Le baquet de Charleroi également appelé " sabot " est un ancien modèle de barge.

Homonymie de patronyme